les cretons sont un mets québécois (charcuterie proche des rillettes).
 Créton, une commune de l'Eure

Patronyme 

 Jean Creton, diplomate et écrivain français.
 Lola Créton, actrice française.
 Michel Creton, un acteur français.
 Nicolas Créton (1798-1864), homme politique français.
 Paul Creton, tisserand français du  aurait donné son nom à la cretonne.
 Pierre Creton (1966-), réalisateur français

Toponymie française
Patronyme français